Мери Тек (), родена Виктория Мария Августа Луиза Олга Паулина Клодина Агнес фон Тек (; * 26 май 1867, дворец Кенсингтън, Лондон; † 24 март 1953, Марлборо хаус, Лондон) е британска кралица (1910 – 1936), съпруга на крал Джордж V.

Биография 
Тя е първото дете на немския херцог Франц фон Тек (1837 – 1900) и съпругата му Мария Аделаида Кембриджка Хановерска (1833 – 1897), която е внучка на Джордж III и братовчедка на управляващата британска кралица Виктория. Мери е внучка по баща на Александер Паул фон Вюртемберг (1804 – 1885) и съпругата му (морганатичен брак) графиня Клаудина Рéдей фон Кис-Рéде (1812 – 1841), и правнучка на принц Лудвиг фон Вюртемберг (1756 – 1817).

Мери е сгодена от кръстницата си кралица Виктория през декември 1891 г. за престолонаследника Алберт Виктор, който умира от бронхит след шест седмици на 14 януари 1892 г. По желание на кралицата Мери се омъжва на 6 юли 1893 г. за по-малкия брат на годеника си, Джордж V. На 6 май 1910 г. нейният съпруг става крал и двамата са короновани на 22 юни 1911 г.

Деца 
Мери Тек и Джордж V имат 6 деца:
 Едуард VIII (1894 – 1972), крал (1936)
 Джордж VI (1895 – 1952), крал (1936 – 1952)
 Мери (1897 – 1965), графиня Херууд
 Хенри (1900 – 1974), херцог Глостър
 Джордж (1902 – 1942), херцог на Кент
 Принц Джон (1905 – 1919)

Мeри Тек е баба на британската кралица Елизабет II и прабаба на крал Чарлз III.

Литература 
 Wolfgang Kress, Mary Victoria. In: Sönke Lorenz: Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart / Berlin / Köln 1997, S. 354 f, ISBN 3-17-013605-4.
 Marita A. Panzer, Englands Königinnen, von den Tudors zu den Windsors. Piper TB 5297, München / Zürich 2008, ISBN 978-3-492-25297-3.

Източници

Външни препратки 
 Картини с образа на Мери Тек в National Portrait Gallery в Лондон

Кралици на Великобритания
Принцеси
Вюртемберги
Сакс-Кобург и Гота (династия)
Династия Уиндзор
Германци
Британци
Жени от Викторианската епоха
Орден на Британската империя
Носители на Ордена на Свети Сава
Родени през 1867 година
Починали през 1953 година